Рено́ () — команда конструктор, выступавшая в чемпионате «Формулы-1» в период с  по  годы. После недолгого периода, со времен участия команды в чемпионатах мира — (и одержавшая в этот период две победы) данной так и не удалось победить ни в одном Гран-при. Лучший финиш — второе место на Гран-при Сахира 2020 года.

В  году была преобразована в команду Alpine.

История 

28 сентября 2015 года Renault Sport F1 объявила о подписании договора между Renault Group и Gravity Motorsports, принадлежащей Genii Capital, о намерениях покупки команды Lotus F1 Team (которая принадлежала Renault до 2010 года) в течение следующих недель для выступления в сезоне-2016 как Renault Sport Formula One Team. 3 декабря 2015 года Renault подтвердила приобретение Lotus F1 Team и подготовку к сезону-, а также анонсировала презентацию в начале 2016 года, на которой будут представлены пилотский состав и общая структура команды.

2010-е

Renault Sport Formula One Team 

Команда получила название Renault Sport Formula One Team.

Сезон 2016 

3 февраля 2016 года Renault представила тестовую ливрею автомобиля на этот сезон, Renault R.S.16, и подтвердили Кевина Магнуссена и Джолиона Палмера в качестве боевых пилотов, а также чемпиона GP3 2015 года Эстебана Окона в качестве резервного пилота. По мимо Окона в качестве тест пилотов выступали Сергей Сироткин, Николас Латифи и Кармен Хорда. Также были объявлены молодые пилоты, которые присоединятся к молодёжной программе Renault Sport, это были Оливер Роулэнд, Джек Эйткен,  и . Кроме того, Боб Белл был утвержден в качестве технического директора, а Фредерик Вассёр (руководитель ART Grand Prix) — в качестве нового гоночного директора команды.

Renault Sport F1 тесно сотрудничает с альянсом Renault-Nissan, но, несмотря на это, имеет соглашения с прочими спонсорами, среди которых есть такие компании как Bell & Ross, , EMC, , Infiniti, Total, , Microsoft, Pirelli, OZ Racing и Jack & Jones.

2016 год получился довольно трудным для Renault. Машина была слишком медленной и ненадёжной, что наверняка произошло из-за реструктуризации команды. Первые очки команде принёс Магнуссен на Гран-при России, заняв седьмое место. После этого команда пережила долгую серию уик-эндов, когда не могла набрать ни одного очка. В завершающей трети сезона каждому из пилотов Renault удалось по разу зацепиться за десятое место, сначала это сделал Магнуссен на Гран-при Сингапура, а затем и Палмер в Малайзии. По итогам сезона Renault набрали всего 8 очков, этот результат позволил команде из Энстоуна занять девятое место из одиннадцати. От расположившегося на восьмом месте Haas их отделяло двадцать одно очко.

Сезон 2017 

Перед началом этого сезона в Renault поменялся руководитель, 11 января 2017 года Фредерик Вассёр покинул команду из-за разногласий с руководством, в итоге её управление перешло в руки  и управляющего директора Сириля Абитебуля. В пилотском составе также произошли перестановки. 14 октября 2016 года Renault объявили о трёхлетнем контракте с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом, он должен был начать выступления с начала сезона-. Позже, Кевин Магнуссен предпочёл покинуть команду и перейти в Haas, благодаря этому место второго пилота сохранилось за Джолионом Палмером. Свои места тест пилотов сохранили Сергей Сироткин и Николас Латифи, так же к ним присоединился Оливер Роуленд.

Презентация болида Renault R.S.17 состоялась 21 февраля, машина сохранила палитру цветов, однако в этот раз чёрного стало значительно больше. На ливрее также появились логотипы Castrol, нового партнёра Renault. По ходу сезона у команды изменился состав пилотов, перед Гран-при США Палмер был заменён на Карлоса Сайнса, что произошло благодаря слабым результатам британца. Сайнс ярко провёл свой первый гоночный уик-энд в составе новой команды: ему удалось квалифицироваться выше своего напарника, а затем занять седьмое место в гонке.

В целом, этот сезон складывался для Renault значительно лучше предыдущего. Приход более опытного пилота пошёл команде на пользу, да и R.S.17 оказалась более конкурентоспособной относительно прошлогодней машины. Хюлькенбергом, в свойственной для себя манере, стабильно набирал очки, однако Палмер почти весь сезон оставался вне очковой зоны. Джолион смог финишировать в очках только на Гран-при Сингапура, заняв шестое место и принеся команде восемь очков. Сайнс, заменивший Палмера, также отметился всего лишь одним очковым финишем. Основным показателем роста команды является её место в зачёте конструкторов. По итогам сезона Renault Sport F1 Team заняли 6 место, на их счету было 57 очков, а позади них оказались такие команды как Toro Rosso, Haas, McLaren и Sauber.

Сезон 2018 

Нико Хюлькенберг продолжил выступления за Renault в  году, ведь он заключил многолетний контракт ранее. После присоединения к команде в концовке прошлого сезона, Карлос Сайнс остался вторым пилотом Renault в . Команда представила свой новый болид через интернет 20 февраля 2018 года, он получил индекс R.S.18. Ливрея автомобиля претерпела незначительные изменения по сравнению с прошлым сезоном, таким образом сохранив жёлто-чёрную цветовую гамму. В соответствии с изменёнными требованиями безопасности, машина была оснащена Хало — новой системой защиты головы пилота. Помимо этого, Renault представили британца Джека Эйткена в качестве запасного пилота, и россиянина Артёма Маркелова в роли тестера и пилота по развитию.

В отличие от прошлых двух сезонов, Renault уже в первой гонке года набрали очки. Обе машины смогли закончить Гран-при Австралии в очковой зоне, что произошло для этого конструктора впервые с  года. Команда Renault стабильно набирала очки, что позволяло ей держаться на четвёртой позиции в зачёте конструкторов. Основными конкурентами французской команды в этом сезоне являлись Force India, Haas и McLaren. Несмотря на неплохую, в сравнении с Renault, форму этих команд, они, так или иначе, столкнулись с определёнными проблемами по ходу сезона, в то время, как сами Renault продолжали стабильно добывать очки. Это привело к тому, что за несколько этапов до конца года у французов уже был небольшой отрыв. В итоге, сезон  года Renault так и закончили на четвёртом месте в командном зачёте, в их активе было 122 очка. Нико Хюлькенберг набрал достаточно очков, чтобы удержать седьмое место в личном зачёте, а это первое среди пилотов не топ-команд. Успешное выступление Карлоса Сайнса в заключительной гонке сезона позволило ему оказаться впереди Эстебана Окона и Фернандо Алонсо по очкам, он занял 10 место.

Renault F1 Team 

Команда Формулы-1 Renault в сезоне  будет выступать под новым названием. Имя Renault Sport Formula One Team уйдёт в прошлое. В следующем сезоне конюшня будет переименована в Renault F1 Team. Кроме того, изменён и её логотип.

Сезон 2019 

В 2019-м в Renault собрала журналистов на базе в Энстоуне. В день 142-летия основателя компании Луи Рено заводская команда представила только раскраску новой R.S.19 на прошлогоднем шасси с новым аэродинамическим обвесом. Сама новая машина, была готова только к началу тестов. В декабре 2018 было объявлено, что команда возвращает старое название и в сезоне  года будут выступать как Renault F1 Team. Renault показали свой новый болид 12 февраля 2019 года на презентации, которая состоялась на их базе в Энстоуне. Ливрея R.S.19, нового болида команды, осталась почти такой-же, как и в 2018 году. Также на болиде больше не было логотипа , испанской пивной компании, которая ушла вслед за Сайнсом в McLaren.

3 августа 2018 года появилась новость, что пилот Red Bull Даниэль Риккардо присоединится к Renault и станет напарником Хюлькенберга в  году, таким образом заменив Карлоса Сайнса. Сам же Сайнс перейдёт в McLaren. Спустя несколько недель после презентации болида было объявлено о том, что российский гонщик Сергей Сироткин станет резервным пилотом Renault. Помимо этого, в структуре команды остаются британец Джек Эйткен, выполняющий роль тест-пилота, и китаец  в роли пилота по развитию.

По словам Сириля Абитебуля, руководителя команды, за это межсезонье Renault удалось достичь большого прогресса при работе над двигателем, который считался одним из самых неконкурентоспособных в пелотоне, что позволит команде ещё сильнее сократить отставание от тройки ведущих команд.

По итогу сезона команда стала пятой в кубке конструкторов заработав 91 очко,, лучшим результатом в сезоне стало четвёртое место Риккардо на Гран-при Италии.

2020-е

Renault DP World F1 Team 

В команде Renault показали, как будет выглядеть раскраска автомобиля в сезоне Формулы-1  года. Также в команде представили нового спонсора. Логистическая компания DP World стала титульным партнёром коллектива, официальное название которого теперь — Renault DP World F1 Team.

Сезон 2020 

Чтобы рассказать о новой машине и задачах на сезон, в Renault 12 февраля собрали пресс-конференцию в своём шоуруме на Елисейских полях в Париже.

Бывший пилот Force India и резервный пилот Mercedes Эстебан Окон присоединился к Renault на сезон 2020 года подписав многолетний контракт, заменив Нико Хюлькенберга. Второе место в кокпите занял Даниэль Риккардо выступавший в команде второй год. 11 марта, на презентации новой ливреи Renault R.S.20, было объявлено о сотрудничестве с компанией DP World из Объединённых Арабских Эмиратов, которая стала новым титульным спонсором команды, официально переименованной в Renault DP World F1 Team.

На Сахире Renault финишировали на 2-м и 5-м месте соответственно, показав лучший результат с момента возвращения в  году в качестве конструктора, набрав 28 очков в одной гонке. В сезоне  года команда также показала два лучших круга в Бельгии и Абу-Даби, в Бельгии это стал первый быстрый круг за десятилетие.

В мае было объявлено, что Риккардо покинет команду Renault в конце года и продолжит карьеру в McLaren. В июле Renault объявила, что Фернандо Алонсо вернётся в Формулу-1 в сезоне  года и будет выступать за команду.

Сезон 2021

В сентябре было объявлено, что команда Renault проведёт ребрендинг и что в существующем виде команда проводит последний сезон в Формуле-1. С  года она будет выступать под именем «Alpine».

Результаты выступлений Renault в «Формуле-1» 

|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| R.S.16
!rowspan=3| Renault RE16 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Кевин Магнуссен

|-
|align="left"|  Джолион Палмер

|-
|rowspan=4| 
!rowspan=4| R.S.17
!rowspan=4| Renault R.E.17 1,6 V6T
!rowspan=4| 
||

!

|-
|align="left"|  Нико Хюлькенберг

!
|-
|align="left"|  Джолион Палмер

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Карлос Сайнс мл.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| R.S.18
!rowspan=3| Renault R.E.18 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Нико Хюлькенберг

|-
|align="left"|  Карлос Сайнс мл.

|-
| rowspan="3" |
! rowspan="3" |R.S.19
! rowspan="3" |Renault E-Tech 19 1,6 V6T
! rowspan="3" |
|

|-
|align="left"| Даниэль Риккардо

|-
|align="left"| Нико Хюлькенберг

|-
|rowspan=3| 
!rowspan=3| R.S.20
!rowspan=3| Renault E-Tech 20 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

!|||||||

|-
|align="left"| Даниэль Риккардо

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Эстебан Окон

!!!!!!!
|}

См. также 

 Renault
 Рено (команда «Формулы-1», 1977—1985)
 Рено (команда «Формулы-1», 2002—2011)
 Renault в «Формуле-1»
 Renault Sport
 Результаты выступлений Renault в Формуле-1
 Лотус (команда «Формулы-1», 2012—2015)
 Альпин (команда «Формулы-1»)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Шасси Формулы-1 команды Renault на WildSoft.ru
 Двигатели Формулы-1 компании Renault на WildSoft.ru
 На память о мечте: статья об участии «Рено» в Формуле-1 и других видах автоспорта
 Renault F1 Team. Параллельные — сходятся! Французская линия, прерывистая

Автогоночные команды Франции
Команды Формулы-1
Поставщики двигателей Формулы-1
Renault в «Формуле-1»
Заводские автоспортивные команды
Появились в 2016 году во Франции
Исчезли в 2020 году